U Hrvatskoj:
 kraljevci (Hrvatska) su ime za podanike austrijskog nadvojvode u Istri pod mletačkom vlašću

Naselje u Srbiji
 Kraljevci (Ruma, Srbija), naselje u općini Ruma

Naselje u Sloveniji
 Kraljevci (Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija), naselje u općini Sveti Jurij ob Ščavnici